Haderner Stern (winkelcentrum) - winkelcentrum in München
 Haderner Stern (metrostation) - metrostation in München nabij bovenstaand winkelcentrum